

Musica
 Stecca – album di Moreno

Persone
 Loris Stecca – pugile italiano
 Maurizio Stecca – pugile italiano

Sport
 Stecca da biliardo – attrezzo usato nel gioco del biliardo
 Stecca – nome con cui sono identificate alcune specialità del biliardo americano
 Stecca – altro nome del bastone da hockey su ghiaccio

Altro
 Stecca – tipo di asta o bastone
 Stecca – asta metallica o di legno usata in medicina per la contenzione di fratture o segmenti scheletrici
 Stecca – confezione da dieci pacchetti di sigarette
 Stecca – piastra d'acciaio per collegare fra loro le teste contigue di due rotaie
 Stecca – bacchetta, una volta di legno, usata nella marineria velica per tenere in tensione la vela delle rande e dei fiocchi nelle imbarcazioni
 Stecca di balena – lamina presente nella bocca di alcune specie di balena, con vari usi nell'abbigliamento